La formula molecolare C9H8O4 può indicare:
 Acido acetilsalicilico
 Acido caffeico

Formule molecolari